

Geografia 
 As, comune del Belgio
 Aš, città della Repubblica Ceca

Sigle 
 Ago-Semajno, incontro esperantista giovanile a cadenza annuale, tenuto sino al 2008
 Alternativa Sociale, formazione politica italiana di destra
 Sindrome di Asperger (Asperger Syndrome)
 Azione Studentesca, movimento studentesco italiano di destra

Chimica 
 As – simbolo chimico dell'arsenico

Codici 
 AS – Codice vettore IATA di Alaska Airlines
 as – Codice ISO 639-2 della lingua assamese
 AS – Codice ISO 3166-1 alpha-2 delle Samoa Americane
 AS – Codice ISO 3166-2:US delle Samoa Americane
 AS – codice United States Department of Defense per missile aria-superficie

Informatica 
 .as – dominio di primo livello delle Samoa Americane
 as – assembler a riga di comando di Unix
 AS – Autonomous System – sistema autonomo: un gruppo di reti IP coordinate tra loro
 .as – Estensione usata per identificare un file Actionscript
 AS – Application server

Mitologia 
 Ás – nella mitologia norrena è il singolare di Æsir
 As – nella mitologia egizia è una scrittura alternativa per il dio Ash

Musica 
 As – singolo di Stevie Wonder del 1977, dall'album Songs in the Key of Life; una cover è stata incisa nel 1999 da George Michael e Mary J. Blige
 As – album di Ralph Simon del 1994

Altro 
 As – moneta romana del valore di 1/16 di denario
 AS – piccola automobile francese
 AS – quotidiano sportivo spagnolo
 AS – mecha (robot) nell'anime Full Metal Panic
 AS – hull classification symbol di Submarine tender, tipo di nave ausiliaria
 AS, AS Val, fucile d'assalto sovietico
 Lingua as (codice ISO 639-3 asz) – una delle lingue halmahera-cenderawasih

Altri progetti

Pagine correlate 
 Ås